O Ranking Histórico de Títulos na Volta a Portugal é uma listagem que considera os títulos individuais e colectivos dos clubes na competição mais mediática do ciclismo português.

Ranking de Títulos de Campeão 
 1º FC Porto - 33 Títulos (16 Voltas a Portugal individuais, 17 Voltas a Portugal colectivas);

 2º Sporting CP - 24 Títulos (12 Voltas a Portugal individuais, 12 Voltas a Portugal colectivas);

 3º SL Benfica - 18 Títulos (9 Voltas a Portugal individuais, 9 Voltas a Portugal colectivas);

 4º Maia / Milaneza / MSS - 8 Títulos (4 Voltas a Portugal individuais, 4 Voltas a Portugal colectivas);

 5º Sangalhos - 6 Títulos (4 Voltas a Portugal individuais, 2 Voltas a Portugal colectivas);

 Sicasal/Acral - 6 Títulos (1 Volta a Portugal individual, 5 Voltas a Portugal colectivas);

 7º Académico do Porto - 4 Títulos (2 Voltas a Portugal individuais, 2 Voltas a Portugal colectivas);

 Lousã - 4 Títulos (2 Voltas a Portugal individuais, 2 Voltas a Portugal colectivas);

 Boavista FC - 4 Títulos (2 Voltas a Portugal individuais, 2 Voltas a Portugal colectivas);

 Palmeiras Resort / Tavira - 4 Títulos (1 Volta a Portugal individual, 3 Voltas a Portugal colectivas);

 11º Torreense - 3 Títulos (2 Voltas a Portugal individuais, 1 Volta a Portugal colectiva);

 Artiach - 3 Títulos (2 Voltas a Portugal individuais, 1 Volta a Portugal colectiva);

 Porta Ravessa - 3 Títulos (1 Volta a Portugal individual, 2 Voltas a Portugal colectivas);

 14º Carcavelos - 2 Títulos (1 Volta a Portugal individual, 1 Volta a Portugal colectiva);

 Campo de Ourique - 2 Títulos (1 Volta a Portugal individual, 1 Volta a Portugal colectiva);

 CUF Barreiro - 2 Títulos (1 Volta a Portugal individual, 1 Volta a Portugal colectiva);    

 Iluminante - 2 Títulos (1 Volta a Portugal individual, 1 Volta a Portugal colectiva);

 Messias - 2 Títulos (1 Volta a Portugal individual, 1 Volta a Portugal colectiva);

 Louletano - 2 Títulos (1 Volta a Portugal individual, 1 Volta a Portugal colectiva);

 Flandria Romeo - 2 Títulos (1 Volta a Portugal individual, 1 Volta a Portugal colectiva);

 Ajacto - 2 Títulos (1 Volta a Portugal individual, 1 Volta a Portugal colectiva);

 Comunidad Valenciana - 2 Títulos (1 Volta a Portugal individual, 1 Volta a Portugal colectiva);

 Liberty Seguros - 2 Títulos (2 Voltas a Portugal colectivas).

 24º Rio de Janeiro - 1 Título (1 Volta a Portugal individual);

 Leões do Alentejo - 1 Título (1 Volta a Portugal individual);

 Feirense - 1 Título (1 Volta a Portugal individual);

 Team Barloworld - 1 Título (1 Volta a Portugal individual);

 Coimbrões - 1 Título (1 Volta a Portugal individual);

 Mako Jeans - Título (1 Volta a Portugal individual);

 Levira - 1 Título (1 Volta a Portugal individual);

 Mapei - 1 Título (1 Volta a Portugal individual);

 Brescialat - 1 Título (1 Volta a Portugal individual);

 LA Pecol - 1 Título (1 Volta a Portugal individual);

 Licor 43 - 1 Título (1 Volta a Portugal colectiva);

 Águias de Alpiarça - 1 Título (1 Volta a Portugal colectiva);

 NH - 1 Título (1 Volta a Portugal colectiva);

 Bombarralense - 1 Título (1 Volta a Portugal colectiva);

 Festina Watches - 1 Título (1 Volta a Portugal colectiva);

 LA Alumínios - 1 Título (1 Volta a Portugal colectiva);

 Ginásio de Tavira - 1 Título (1 Volta a Portugal individual).

V
Volta Portugal
Classificações desportivas